Козармишлень () — город в медье Баранья в Венгрии. Город занимает площадь 14,45 км2, на которой проживает 4 247 жителей.

Статус города с 1 июля 2007 года.

Население

Города-побратимы

Примечания